Авенель () — имя собственное французского происхождения.

 Топоним
 Авенель — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.
 Фамилия
 Авенель, Жорж (1828—1876) — французский историк, младший брат писателя Поля Авенеля.
  — французский историк.
 Авенель, Поль (1823—1902) — французский писатель, старший брат историка Жоржа Авенеля.
 Авенель, Дени Луи Марсиаль (1783—1875) — французский писатель.